Исибаси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исибаси, Сатио (род. 1980) — японская сёгистка, 4-й женский дан.
 Исибаси, Тандзан (1884—1973) — японский политический деятель, журналист, учёный-экономист, 55-й премьер-министр Японии.

См. также 
 Исиба